

Personnalités 

 Edo Bertoglio (né en 1951), photographe et réalisateur italien ;
 Eugenio Bertoglio (1929-2020), coureur cycliste italien ;
 Facundo Bertoglio (né en 1990), footballeur italien ;
 Fausto Bertoglio (né en 1949), coureur cycliste italien ;
 Francesco Bertoglio (1900-1977), évêque italien, Juste parmi les nations.